Elena Ilinična Podkaminskaja (rus. Елена Ильинична Подкаминская), ruska glumica. Rođen u obitelji glazbenika, od 10. u travnju 1979. godine. godine u Moskva. 2001. godine završio kazališni institut "Boris Schukin" u klasi Aleksandar Shirvindt. Počevši od 2000 godine. Elena Podkaminskaja dio vojnika Moskva satiričkog kazališta. 
U 2010 godini. godine rodila je kćer Pauline. 
Elena Podkaminskaja je najpoznatiji po ulozi u seriji "Kuhinja", koji je sniman u 2012. godine. 
Odabrana "Žena godine" magazin Glamour u 2013. godine. i za stilski najviše glumica godine Fashion people awards u 2014.godine.

Vanjske poveznice

Izvori

Vanjske poveznice 

 

Ruski filmski glumci